Раль () — фамилия германского происхождения.

Известные представители 

 Карл Генрих Раль (1779—1843) — австрийский гравёр немецкого происхождения, профессор Венской Академии искусств.
 Карл Раль (1812—1865) — его сын, исторический живописец и портретист.
 Мэди Раль (1915—2009) — немецкая актриса.

 Петербургские дворяне 
 Раль, Александр Александрович (Александр Франц фон Раль; 1756—1833) — придворный банкир Российской империи, меценат. основатель русского баронского рода 
 Раль, Фёдор Александрович (1802—1848) — русский дирижёр

Литературные персонажи 
 Фамилию Рал (Rahl) носит ряд персонажей из одной семьи в серии фэнтези «Меч истины» Т. Гудкайнда.

См. также 
 Ралль